Agrostis capillaris — научное название биологического таксона, которое может относиться к нескольким видам растений:
  — вид трав из рода Полевица семейства Злаки;
  — название, согласно современным представлениям входящее в синонимику вида  из рода Цингерия семейства Злаки.